Mikkelborg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Mikkelborg (Gørslev Sogn) – en bebyggelse i Gørslev Sogn
 Mikkelborg (Kokkedal Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kokkedal Sogn
 Mikkelborg (Nordrupøster Sogn) – en bebyggelse i Nordrupøster Sogn
 Mikkelborg (Nørre Onsild Sogn) – en bebyggelse i Nørre Onsild Sogn
 Mikkelborg (Skodborg Sogn) – en bebyggelse i Skodborg Sogn

Se også 
 Palle Mikkelborg – en dansk jazztrompetist